I Cataloghi di radiosorgenti di Cambridge sono 9 cataloghi compilati tra il 1950 e il 2003 all'Università di Cambridge. I cataloghi sono:
Primo catalogo di radiosorgenti di Cambridge
Secondo catalogo di radiosorgenti di Cambridge
Terzo catalogo di radiosorgenti di Cambridge
Quarto catalogo di radiosorgenti di Cambridge
Quinto catalogo di radiosorgenti di Cambridge
Sesto catalogo di radiosorgenti di Cambridge
Settimo catalogo di radiosorgenti di Cambridge
Ottavo catalogo di radiosorgenti di Cambridge
Nono catalogo di radiosorgenti di Cambridge